Bodingbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Bodingbauer (1903–1946), österreichischer Bildhauer
 Lothar Bodingbauer (* 1971), österreichischer Radiojournalist, Abendschullehrer und freier Podcaster